Perkappen ist der Name zweier ostpreußischer Ortschaften, die heute in Russland liegen:
 Perkappen, Kreis Friedland/Bartenstein: Nagornoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad 
 Perkappen, Kreis Labiau: Poltawskoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad